Голомб Лідія Григорівна (10 червня 1938(19380610) в селищі Дворічна Харківської області — 7 січня 2013) — українська філолог, літературознавиця, професорка.
 Соломон Ґоломб, Соломон Вольф Голомб (англ. Solomon Wolf Golomb; 30 травня 1932, Балтімор, штат Меріленд, США — 1 травня 2016, Лос-Анджелес, США) — американський математик.
 Анджей Ґоломб (, 1837, Львів — 2 липня 1903, там само) — львівський архітектор, підприємець.

Див. також 
 Ґоломб